El nombre de Cádiz puede referirse a:
La provincia de Cádiz, de España;
Las ciudades de:
Cádiz, capital de la provincia española del mismo nombre;
Cádiz, ciudad filipina de la provincia de Negros Occidental;
Nueva Cádiz, ciudad que estuvo ubicada en la isla de Cubagua entre 1528 y 1541; en 1979 sus ruinas fueron declaradas monumento nacional de Venezuela;
Cádiz Club de Fútbol, un equipo de fútbol español de la ciudad de Cádiz.
Cádiz Club de Fútbol B, equipo filial de fútbol del Cádiz Club de Fútbol.
Cádiz, cráter del planeta Marte.

Cadiz puede referirse a las ciudades estadounidenses de:
Cadiz en el estado de California;
Cadiz en Indiana;
Cadiz, en Kentucky;
Cadiz, en Ohio;
Cadiz, en Wisconsin.

Cádiz puede referirse a la sede del ducado de Cádiz, en España.